ślepowrony (Nycticoracinae) – podrodzina ptaków z rodziny czaplowatych

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Ślepowrony – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Nur 
 Ślepowrony – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Sochocin

Linki zewnętrzne